Niederhub ist der Name verschiedener Orte:

 eines Ortsteils des Marktes Buchbach, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 eines Ortsteils der Gemeinde Hebertsfelden, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 eines Ortsteils der Gemeinde Tyrlaching, Landkreis Altötting, Bayern